Centralprovinsen kan syfta på:

Centralprovinsen, Kenya – en av Kenyas åtta provinser
Centralprovinsen, Sri Lanka – en provins i Sri Lanka
Centralprovinsen – en provins i centrala Mongoliet, se Töv

Se även
 Central